Europejska Fundacja Kształcenia
 Euro Taekwondo Federation
 Exchange traded fund